Золотой конёк Загреба () — международный турнир по фигурному катанию, ежегодно проводящийся в столице Хорватии — Загребе. Организуются соревнования хорватской федерацией фигурного катания, ранее югославской федерацией. Основателями соревнования были Клара Душанович (), чемпионка Хорватии 1938—49 годов и Радован Липовшчак ().

Спортсмены соревнуются в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

В 2001 году турнир назначался ИСУ в качестве дополнительного квалификационного турнира для отбора участников на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.

С 2014 года турнир входит в серию «Челленджер» (CS).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Литература 
 Результаты турниров
 2010 год Результаты
 2009 год Результаты
 2008 год Результаты
 2007 год Результаты
 2006 год Результаты
 2004 год Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт хорватской федерации конькобежцев ,

Спортивные соревнования в Загребе
1967 год в Хорватии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1967 года